Красильниково — название населённых пунктов в России:

 Красильниково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Красильниково — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Галичском районе Костромской области.
 Красильниково — посёлок в Галичском районе Костромской области.
 Красильниково — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Красильниково — село в Спасском районе Рязанской области.